Rosoideae é uma subfamília de plantas com flor da família Rosaceae constituída por cerca de 850 espécies. Os frutos característicos das espécies que integram este grupo são bagas ou aquénios, tais como a amora, a framboesa e o morango.

Descrição
A subfamília Rosoideae inclui maioritariamente arbustos e herbáceas perenes, raramente anuais ou espécies arbóreas. As folhas são alternadas e geralmente compostas, com estípulas bem desenvolvidas e persistentes, mas algumas vezes obsoletas. O grupo espécies  fruteiras como o morango e as amoras.

Os membros desta tribo caracterizam-se pela presença numerosos carpelos uniovulados livres (policarpo apocárpico) em flores periginas, com gineceu apocárpico e ovário súpero a semi-infero. As espécies de Rosoideae são morfologicamente muito diferentes, variando muito no número de órgãos e forma das flores. No entanto, a maioria das espécies de Rosoideae tem flores pentâmeras, de modo que os órgãos de flores individuais (estames, pétalas, às vezes também carpelos) ocorrem num número múltiplo de 5. Consequentemente, o perianto geralmente mostra um círculo de 5 pétalas, 5 sépalas e um múltiplo de 5 (até 200 no caso de, por exemplo, da espécie Rosa canina) nas anteras. Em contraste, o número de carpelos é parcialmente reduzido a um, mas também pode incluir 20 carpelos, como na framboesa (Rubus idaeus) em até quatro grupos de carpelos.

Os carpelos geralmente não são fundidos, mas individualmente (apocarpia) retraídos na base da flor (hipanto). O hipanto é considerado uma inovação evolutiva dentro das Rosoideae, pois não ocorre em espécies mais primitivas como a Filipendula ulmaria. Se presente, o hipanto é às vezes é aumentada, mas nunca fundida com o carpelo.

O fruto é frequentemente múltiplo, assumindo as tipologias de poliaquénio, polidrupa, pseudofrutos (drupas múltiplas sobre receptáculo inchado), cinórrodo (aquénios encerrados numa urna) ou frutos complexos secos, indeiscentes, semelhantes a um aquénio.

Em 2003 foram publicados estudos de biologia molecular que permitiram esclarecer as relações filogenéticas entre os diversos agrupamentos de Rosaceae. Daí resultaram diversas mudanças na composição da tribo Rosoideae a nível de géneros, com a remoção dos géneros Cercocarpus, Cowania, Dryas e Purshia.

Sistemática e taxonomia 
As Rosoideae constituem uma das três subfamílias monofiléticas da família Rosaceae consideradas nas modernas taxonomias do grupo. A subfamília tem sido descrita desde há muito tempo como tribo, tendo sido elevado ao nível taxonómico de subfamília em consequência das recentes revisões taxonómicas do grupo.. Inclui seis tribos:
Agrimonieae
Colurieae
Potentilleae
Roseae
Rubeae
Ulmarieae

Embora persistam dúvidas sobre qual das subfamílias de Rosaceae deva ser considerada como o grupo basal, recentemente tem vindo a ganhar peso a possibilidade de tal papel caber à subfamília Amygdaloideae, admitindo-se que tenha sido a a primeira ramificação do grupo. Em 2017 vários autores reconfirmaram este posicionamento e relações usando genomas completos de plastídeos:. Tal opção corresponde ao seguinte cladograma mostrando a posição da subfamília Rosoideae no contexto do clado Rosaceae:

Admitindo como basal o agrupamento Amygdaloideae, obtém-se o seguinte cladograma para a relação entre subfamílias, tribos e subtribos:

A relação de grupo irmão entre Rosoideae e Dryadoideae é suportado pelos seguintes caracteres morfológicos compartilhados não encontrados em Amygdaloideae: presença de estípulas, separação do hipanto do ovário e a presença de frutos que são geralmente do tipo aquénio.

A subfamília em épocas diferentes, foram separados como a sua própria família (como Rosaceae).

A subfamília Rosoideae foi em tempos considerada com o nível taxonómico de família independente das restantes rosáceas, incluindo pela taxonomia de Lineu. Antes, o que agora são as rosáceas foi dividida em Malaceae, Prunaceae e Rosaceae. No caso do grupo Rosoideae, os géneros que o integram constituiu o núcleo original da família Rosaceae.

Sistemática
O grupo Rosoideae foi proposto pela primeira vez em 1832, por George Arnott Walker Arnott, na sétima edição da Encyclopaedia Britannica, saída a público pela primeira vez naquele ano. No entanto, devido à diversidade morfológica de Rosoideae, e das Rosaceae como um todo, as divisões foram modificadas repetidas vezes. Consequentemente, neste existe uma grande diversidade e complexidade de classificações devido às caracterizações historicamente diferentes de Rosoideae. Contudo, as possibilidades de sequenciamento genético abrangente tornaram possível analisar as relações genéticas entre as diferentes espécies de rosáceas. Nesta base molecular, desde 2008, várias propostas foram feitas para o reagrupamento dos táxons, nass quais os Rosoideae foram apenas marginalmente afectados. A classificação mais consensual é a seguinte:

 Filipendula )
 Supertribo Rosodae : contém dois géneros isolados e três tribos: 
 Rosa 
 Rubus 
 Tribo Sanguisorbeae:
 Subtribo Agrimoniinae:
 Agrimonia 
 Aremonia 
 Hagenia 
 Leucosidea 
 Spenceria 
 Subtribo Sanguisorbinae:
 Acaena 
 Cliffortia 
 Margyricarpus  (incl. Tetraglochin )
 Polylepis 
 Sanguisorba 
 Poteridium 
 Poterium  (incl. Bencomia , Marcetella  (com Marcetella moquiniana), Dendriopoterium , Sarcopoterium )
 Tribo Potentilleae:
 Potentilla  (incl. Argentina , Comarella , Duchesnea , Horkelia , Horkeliella , Ivesia , Purpusia , Stellariopsis )
 Subtribo Fragariinae:
 Comarum  (incl. Farinopsis )
 Dasiphora 
 Drymocallis 
 Sibbaldia ; no qual a espécie:
 Sibbaldia procumbens 
 Sibbaldiopsis 
 Chamaerhodos 
 [8Fragaria]] 
 Alchemilla ) (incl. Aphanes , Lachemilla , Zygalchemilla )
 Potaninia 
 Sibbaldianthe  (incl. Schistophyllidium )
 Tribo Colurieae:
 Geum ), incl. Acomastylis , Novosieversia , Oncostylus , Orthurus , Taihangia , Coluria , Waldsteinia .
 Sieversia 
 Fallugia

Ver também 
 Maloideae
 Prunoideae

Ligações externas 

 
Rosaceae